Cêrera lahko pomeni naslednje:

Cerera (bajeslovje), rimska boginja poljedelstva in materinske ljubezni;
Cerera (pritlikavi planet), najmanjši izmed pritlikavih planetov in največji asteroid.

Glej tudi: Ceres (razločitev).